Аильонес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-Сур. Занимает площадь 21,5 км². Население — 1032 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 128 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web oficial de Ahillones

Муниципалитеты Бадахоса